Српски-Крстур (, ) — село в Сербии, в общине Нови-Кнежевац, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1620 жителей (по переписи 1991 года — 1552 жителей).

Демография 
В селе Српски-Крстур в 2002 году проживало 1260 совершеннолетних жителей, средний возраст 40,6 лет (38,8 лет у мужчин и 42,3 года у женщин). В селе есть 593 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,73.

Село главным образом населено сербами.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Српского Крстура
 Global Gazetteer (Falling Rain Genomics, Inc)
 Спутниковая карта (Wikimapia)

Населённые пункты Воеводины